Kurzzeitpflege steht für eine zeitlich begrenzte Pflege in Bezug auf
 Krankenpflege, siehe Pflegeversicherung (Deutschland)#Kurzzeitpflege (stationär)
 die vorübergehende Unterbringung von Kindern bei Pflegeeltern, siehe Pflegeverhältnis
 die vorübergehende Unterbringung von pflegebedürftigen älteren Menschen in Alten- bzw. Pflegeheimen (beispielsweise zur Entlastung pflegender Familienangehöriger).